Farina (italsky „mouka“) je příjmení s těmito nositeli:

 Battista Pinin Farina (1893–1966), italský automobilový konstruktér
 Carlo Farina (1600–1639), italský hudební skladatel
 Dennis Farina (1944–2013), americký herec
 Felice Farina (* 1954), italský režisér
 Frank Farina (* 1964), australský fotbalista 
 Giovanni Antonio Farina (1803–1888), italský biskup
 Giuseppe Farina (1906–1966), italský automobilový závodník
 Johann Maria Farina (1685–1766), vynálezce kolínské vody
 Raffaele Farina (* 1933), italský kardinál
 Salvatore Farina (1846–1918), italský spisovatel

Italská příjmení